Marco Capuzzo Dolcetta – scrittore, storico e regista italiano
 Roberto Capuzzo Dolcetta – astrofisico italiano